La  de la coupe CERS est remportée par le club portugais d'Oliveirense qui s'impose face au club portugais de Gulpilhares en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1996
Rink hockey en 1997
Rink hockey M2